Дубоштица може бити:

 Дубоштица (ријека), ријека, лијева притока Криваје
 Дубоштица (Вареш), насељено мјесто у општини Вареш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ